Okręty US Navy o nazwie USS "Fleming":
 Pierwszy USS "Fleming" (DE-271) - niszczyciel eskortowy, który w czasie budowy został przekazany Wielkiej Brytanii. W Royal Navy służył jako fregata HMS "Garlies" (K475) w latach 1943-1945. W okresie sierpień - październik 1945 służył jako amerykański niszczyciel eskortowy USS "Garlies" (DE-271).
 Drugi USS "Fleming" (DE-32) - niszczyciel eskortowy. W służbie w latach 1943-1945.
Fleming